Hatay ou Hatai é uma província () do sul da Turquia, situada na região (bölge) do Mediterrâneo (em turco: Akdeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009). A província é praticamente um enclave da Turquia entre o Mediterrâneo e a Síria, a qual reclama a soberania sobre o território. Ao contrário do que é comum com quase todas as províncias turcas, cujo nome coincide com o nome da capital, a capital do Hatay é Antáquia (Antioquia), embora a maior cidade seja İskenderun (antiga Alexandreta).

Ver também 
 Sanjaco de Alexandreta

Ligações externas 

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Mediterrâneo
Estados e territórios fundados em 1939